BXX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borama (Somalia)
 bxx – codice ISO 639-3 della lingua borna (Repubblica Democratica del Congo)